Вовківська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Вовківська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Вовківська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район